Фінал Кубка Футбольної ліги 2018 — фінальний матч 58-го розіграшу Кубка Футбольної ліги. Гра відбулась 25 лютого 2018 на стадіоні «Вемблі» в Лондоні. У матчі зіграли «Манчестер Сіті» та «Арсенал». Перемогу і свій п'ятий титул здобув «Манчестер Сіті».

Шлях до фіналу

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway.com

Джерела 

Фінали Кубка Футбольної ліги
2018 у футболі
2018 в англійському спорті